Paul Sauvage (1897–1917) francia első világháborús ászpilóta
 Paul Sauvage (1939–2019) francia válogatott labdarúgó